Clorofluorocarboni, compost químic
 Castro Family Crew, grup de hip-hop xilè
 Caracas Fútbol Club, club veneçolà de futbol